Shadbolt ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Shadbolt (1918–2003), kanadische Kunsthistorikerin
 Douglas Shadbolt (1925–2002), kanadischer Architekt
 Jack Leonard Shadbolt (1909–1998), kanadischer Maler und Autor
 Maurice Shadbolt (1932–2004), neuseeländischer Schriftsteller
 Nigel Shadbolt (* 1956), britischer Informatiker

Sonstiges:
 Mount Shadbolt, Berg im Viktorialand, Antarktika